Гумиста́ — топоним. Этимологически означает «река области Гума». Топониму соответствуют следующие объекты:

 Гумиста — река в Закавказье (Абхазия), впадает в Чёрное море.
 Гумиста — село в Закавказье (Сухумский район, Абхазия).

См. также 
 Гума